Giovanni Carminucci (1939-2007) – ginnasta italiano
 Pasquale Carminucci (1937-2015) – ginnasta italiano, fratello del ginnasta Giovanni